TJW steht für:
 Therapeutisches Jugendwohnen, eine der Therapiearten für Jugendliche mit teilstationärer Wohnform

Tjw steht für:
 Tjw, eine der Schreibweisen für Tiu (König), eines unterägyptischen Königs (Pharao) während der Prädynastik

tjw steht für:
 Djabwurrung (ISO-639-3-Code), eine der Pama-Nyunga-Sprachen in Australien

Abkürzung